Ник Стал () је амерички глумац, рођен 5. децембара 1979. године у Харлинџену (Тексас).

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{Stranger at My Door}- || ||
|- 
| 1992. || || -{Woman with a Past}- || Брајан ||
|-
| 1993. || Човјек без лица || -{The Man Without a Face}- || Чак ||
|-
| 1994. || || -{Safe Passage}- || Симон Сингер ||
|-
| 1994. || Инцидент у малом граду || -{Incident in a Small Town}- || Џон Трентон ||
|-
| 1995. || Плава река || -{Blue River}- || Јанг Едвард ||
|-
| 1995. || || -{Tall Tale}- || Данијел Хакет ||
|-
| 1996. || || -{My Son is Innocent}- || Ерик Сатер ||
|-
| 1997. || || -{Eye of God}- || Том Спенсер ||
|-
| 1998. || || -{Disturbing Behavior}- || Гејвин Стрик ||
|-
| 1998. || || -{Soundman}- || Томи Пепин ||
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || Биди ||
|-
| 1999. || || -{Seasons of Love}- || Адолт Гроуер ||
|-
| 2000. || || -{Lover's Prayer}- || Владимир ||
|-
| 2000. || || -{Sunset Strip (film)}- || Зак ||
|-
| 2001. || У кревету || -{In the Bedroom}- || Френк Фоулер ||
|-
| 2001. || || -{The Sleepy Time Gal}- || Морган ||
|-
| 2001. || Садиста || -{Bully (2001 film)}- || Боби Кент ||
|-
| 2002. || || -{Taboo (2002 film)}- || Кристијан Тарнер ||
|-
| 2002. || || -{Wasted}- || Крис ||
|-
| 2003. || || -{Bookies (film)}- || Тоби ||
|-
| 2003. || Терминатор 3: Побуна машина || -{Terminator 3: Rise of the Machines}- || Џон Конор ||
|-
| 2003. || || -{Twist (film)}- || Џими/Доџ ||
|-
| 2005. || Град гријеха || -{Sin City}- || Рорк млађи/Жуто копиле ||
|-
| 2006. || || -{The Night of the White Pants}- || Раф Раферти ||
|-
| 2007. || Како опљачкати банку || -{How to Rob a Bank}- || Џинкс ||
|-
| 2008. || || -{Quid Pro Quo (film)}- || Исак Кнот ||
|- 
| 2008. || Месечарење || -{Sleepwalking (film)}- || Џејмс ||
|-
| 2009. || || -{My One and Only (film)}- || Бад ||
|-
| 2010. || Камелеон || -{The Chameleon (film)}- || Брендон Кериган ||
|-
| 2010. || Гореће палме || -{Burning Palms (film)}- || Елемер К. Робинсон ||
|-
| 2011. || || -{Afghan Luke}- || Лук Бенинг ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Амерички глумци